IL-12 ist eine Abkürzung für:
 einen Botenstoff in der Biologie; siehe Interleukin 12
 ein Verkehrsflugzeug der Sowjetunion; siehe Iljuschin Il-12
 eine ehemalige Straße in den Vereinigten Staaten, siehe Illinois State Route 12

IL12